Евгений Алексеевич Матушкин (род. 17 мая 1957 года, Славянск, Донецкая область) — председатель Тамбовской областной Думы. Член Единой России.

Биография 
В 1979 году окончил Тамбовский государственный педагогический институт по специальности «История и английский язык» с присвоением квалификации «Учитель истории, обществоведения, английского языка».

Примечания 

Члены «Единой России»
Председатели Тамбовской областной Думы